Флаг муниципального образования «Бугро́вское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 19 марта 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3944.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Бугровское сельское поселение“ Всеволожского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования „Бугровское сельское поселение“ Всеволожского муниципального района Ленинградской области в красном, белом, зелёном и чёрном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В серебряном поле на зелёном холме, обременённым серебряным вырубным крестом и завершённым чешуйчато, наподобие пяти сомкнутых краями выгнутых дуг (по две из которых по краям, а одна вверх) — чёрный восстающий медведь с червлёными зубами, языком и когтями».

Символика 
Бугры сравнительно молоды — возникновение одноимённой усадьбы, положившей начало современному посёлку относится к XIX веку. Усадьба располагалась на склоне одного из пяти холмов (бугров) откуда, возможно, и происходит её название. С запада и востока её окружали болота. Дорога связывала усадьбу с владением Воронцовых — Мурино.

Медведь на флаге символизирует предусмотрительность. Через территорию муниципального образования «Бугровское сельское поселение» протекает река Охта. Название речки произошло задолго до основания Санкт-Петербурга, и означает «медвежья река».

До 1942 года значительную долю населения деревень современного МО Бугровское сельское поселение составляли финны. Серебряный вырубной крест олицетворяет старую ингерманландскую историю края.

Красный цвет — право, мужество, самоотверженность любовь, храбрость, неустрашимость.

Чёрный цвет — символ благоразумия, мудрости, скромности, честности, древности и вечности бытия.

Зелёный цвет — символ радости, жизни, возрождение природы и плодородия. Символ природы и покрытых зеленью пяти холмов, на которых расположен посёлок. Символ сохранившегося бывшего усадебного парка Бугры, принадлежащего в начале XX века почётному гражданину Герману Ермолаевичу Штритеру, а также появившихся здесь в XX веке полей сельхозугодий совхоза «Бугры» (ныне — ЗАО «Бугры»).

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Примечания 

Флаги с изображением медведя